Die Australia Open 2019 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Juni 2019 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Finale)
 Jonatan Christie (Champion)
 Kenta Nishimoto (1. Runde)
 Kanta Tsuneyama (1. Runde)
 Sameer Verma (2. Runde)
 Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
 Lin Dan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Nozomi Okuhara (Finale)
 Chen Yufei (Champion)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
 Zhang Beiwen (2. Runde)
 Li Xuerui (2. Runde)
 Michelle Li (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (1. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Liu Cheng / Zhang Nan (zurückgezogen)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
 Du Yue / Li Yinhui (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (1. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
 He Jiting / Du Yue (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Sydney